FDS est un sigle pouvant désigner :
 fiche de données de sécurité, pour les produits chimiques ;
 fin de semaine, au Canada francophone ;
 Fedora Directory Server, l'ancien nom de l'annuaire LDAP du projet Fedora ;
 Flexor Digitorum Superficialis (parfois Flexor Digitorum Sublimis) (en français,  muscle fléchisseur superficiel des doigts) ;
 Famicom Disk System, une extension de la console de jeux Famicom de Nintendo ;
 Forces démocratiques syriennes, une coalition militaire formée en  pendant la guerre civile syrienne, regroupant des combattants kurdes et arabes opposés à Daech ;
 forces de sécurité
 From Dying Suns, un groupe de death metal québécois ;
 Français de souche, une expression désignant les Français perçus comme d'origine autochtone, ne se connaissant pas d'origine étrangère ;
 François Desouche ou Fdesouche, une revue de presse francophone d'extrême droite - au nom calqué par un jeu de mots sur l'expression Français de souche ;
 Functional Design Specification, un type de document.